Каштановое — название населенных пунктов:

Россия 
 Каштановое — село в Симферопольском районе Крыма.

Украина 
 Каштановое — посёлок в Ясиноватском районе Донецкой области.

См. также 
 
 
 
 
 
 Каштановский